Квалификация к молодёжному чемпионату Европы по футболу 1994 началась 21 апреля 1992 года и закончилась 18 ноября 1993 года.

32 сборные были разделены на шесть групп (четыре группы — по 5 команд, две — по 6). По итогам двухкругового турнира победители групп и две лучшие команды, занявшие вторые места, выходят в четвертьфинал.

Сборная Югославии была исключена из квалификации по политическим причинам. Впервые участвовали сборные России и Уэльса.

Групповой этап

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Группа 6

Ссылки 
 Результаты на сайте УЕФА

Чемпионат Европы по футболу среди молодёжных команд 1994
Футбол в Европе в 1992 году
Футбол в Европе в 1993 году